Brasina (Mali Zvornik), een plaats in de Servische gemeente Mali Zvornik
Brašina (Župa Dubrovačka), een plaats in de gemeente Župa Dubrovačka in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva